En acoustique musicale, l'enveloppe sonore décrit l'évolution d'un son dans le temps.
 En psychanalyse, l'enveloppe sonore est une notion proposée par Didier Anzieu et Edith Lecourt.
 En biologie, une enveloppe est une double membrane, des exemples étant l'enveloppe nucléaire, ou l'enveloppe virale.
 En informatique, on parle parfois d'enveloppe pour désigner un conteneur vidéo.
 En papeterie, une enveloppe sert à contenir une lettre.
 En aéronautique, l'enveloppe d'un aérostat - ballon libre ou captif, ou ballon dirigeable - est la surface souple, fermée, qui contient le gaz plus léger que l'air (air chaud, hydrogène, hélium...) qui assure la sustentation. 
 De manière figurée, une enveloppe financière est un montant à ne pas dépasser pour une dépense donnée.

En mathématiques 
 En analyse, l'enveloppe supérieure d'une famille de fonctions définies sur un même ensemble et à valeurs réelles est la fonction qui prend en un point le supremum des valeurs prises par ces fonctions en ce point.
 En analyse convexe,
 l'enveloppe convexe d'un ensemble est le plus petit convexe contenant cet ensemble,
 l'enveloppe convexe fermée d'un ensemble est le plus petit convexe fermé contenant cet ensemble,
 l'enveloppe convexe fermée d'une fonction est la plus grande fonction convexe fermée minorant cette fonction.
 En géométrie, on parle de l'enveloppe d'une famille de courbes dans le plan.

Au cinéma 
 Envelope, un court-métrage américain de 2012 réalisé par Aleksey Nuzhny.